Les  championnats du monde de slalom en canoë-kayak de 2002 se sont tenus à Bourg-Saint-Maurice (France) du 2 au , sous l'égide de la Fédération internationale de canoë.

Podiums

Hommes

Canoë

Kayak

Femmes

Kayak

Tableau des médailles

Liens externes 
  Liste des médaillés ICF des championnats mondiaux et des JO - Partie 2: disciplines eaux vives et plates: 1936-2007.
  Site officiel de Fédération Internationale de Canoë

2002
Canoe-kayak Slalom
Canoe-kayak Slalom 2002
Canoe-kayak Slalom Monde 2002
Slalom Monde 2002
Slalom Monde
Sport en France en 2002
Sport en août 2002